Vorau heißen folgende geographische Objekte:

 Vorau, Marktgemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Vorau (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen am Walde, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Vorau (Gemeinde Dorfbeuern), Ortschaft von Dorfbeuern, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg